Lysons ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lysons (1816–1898), britischer General, Konstabler des Towers
 Samuel Lysons (1763–1819), englischer Altertumsforscher und Kupferstecher